Калме () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Калме — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Калме — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Калме — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.
 Калме — село у волості Тирва повіту Валґамаа.